El Limón kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Limón, Tabasco, Tacotalpa, 
 El Limón de Tellaeche, ort, Sinaloa, Culiacán, 
 El Limón, La Barca, 
 El Limón, El Limón, 
 El Limón, Tecuala, 
 El Limón kommun, Jalisco, 
 El Limón (centrala Tantoyuca kommun), 
 El Limón (östra Tantoyuca kommun), 
 El Limón, Tecoanapa, 
 El Limón, Amatán, 
 El Limón, Pantepec, 
 El Limón, Chilapa de Álvarez, 
 El Limón, Emiliano Zapata, 
 El Limón, Petlalcingo, 
 El Limón, Ometepec, 
 El Limón, San Mateo Yucutindoo, 
 El Limón, San Fernando, 
 El Limón, Guadalupe, 
 El Limón, Zacapu, 
 El Limón, Santa María Tonameca, 
 El Limón, Cuitláhuac, 
 El Limón, Sinaloa, 
 El Limón, Petatlán, 
 El Limón, Cosoleacaque, 
 El Limón, Ayutla de los Libres, 
 El Limón, Cochoapa el Grande, 
 El Limón, Amatenango de la Frontera, 
 El Limón, Chínipas, 
 El Limón, San Luis Potosí, Lagunillas, 
 El Limón, Bejucal de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar